Katznelson ou Katzenelson est un nom de famille juif. Il est ou fut porté par :
 Berl Katznelson, une tête pensante du sionisme travailliste ; 
 Rachel Katznelson-Shazar (1885-1975), personnalité israélienne ; 
 Yehouda Leib Katznelson, un écrivain israélien contemporain ; 
 Ytshak Katzenelson, poète et dramaturge, auteur du Chant du peuple juif assassiné ; 
 Yitzhak Katznelson, un mathématicien israélien contemporain ; 
 Shmuel Tamir, né Katznelson, membre de la Knesset, fils de Batsheva Katznelson.

Patronyme juif